«Рок на века» () — фильм-мюзикл режиссёра Адама Шенкмана по одноимённому бродвейскому мюзиклу. Изначально фильм планировали выпустить в 2011 году, но в итоге премьера в США состоялась 15 июня 2012 года, в России — 14 июня. Все песни фильма являются каверами глэм-метал и АОР хитов 1980-х.

Главные роли в фильме сыграли кантри-певица Джулианна Хаф и Диего Бонета, а в состав ансамбля вошли Рассел Брэнд, Пол Джаматти, Кэтрин Зета-Джонс, Малин Акерман, Мэри Джей Блайдж, Брайан Крэнстон и Том Круз. В фильме звучат композиции таких рок-групп, как Def Leppard, Journey, Scorpions, Poison, Foreigner, Guns N' Roses, Pat Benatar, Joan Jett, Bon Jovi, David Lee Roth, Twisted Sister, Whitesnake и других.

Фильм получил смешанные отзывы, набрав 41 % на основе 208 рецензий на сайте Rotten Tomatoes. В особенности положительно отзывались об игре Тома Круза. Саундтрек к фильму также был хорошо встречен критиками и получил статус золотого в Канаде.

Сюжет 
Фильм в комедийной форме воплощает атмосферу 1980-х вслед за оригиналом, который считается одним из самых лёгких и позитивных бродвейских мюзиклов.

Действие фильма происходит в 1987 году. Шерри Кристиан приезжает в Лос-Анджелес, на Сансет-стрип, из Оклахомы с мечтами стать певицей. Тем временем Дрю Боли готовится к ночной смене, он работает помощником бармена в знаменитом баре The Bourbon Room. Шерри идёт по улице и у неё крадут чемодан. Это видит Дрю и пытается поймать грабителя, но у него ничего не выходит. Ему жаль Шерри, и узнав, что она только приехала из другого штата и у неё ничего нет, он помогает ей устроиться официанткой в The Bourbon Room.

У бара большие финансовые проблемы, и поэтому владелец Деннис Дюпри и его помощник Лонни Барнетт пытаются найти деньги, чтобы выплатить налоги. Они решают пригласить рок-звезду Стейси Джексса, который готовится дать последний концерт со своей группой Арсенал. Узнав о предстоящем концерте, религиозная и консервативная жена мэра Патриция Уитмор собирается организовать протест перед баром.

Дрю и Шерри влюбляются друг в друга, и Дрю признаётся, что начал писать песню о Шерри. В день концерта Арсенала Деннис узнаёт, что группа на разогреве отказалась выступать. Шерри убеждает Денниса дать шанс Дрю и его группе, Вулфганг Фон Кольт.

Стейси приезжает в бар, но перед выступлением у него запланировано интервью с Констанс Сак из журнала Rolling Stone. В ходе интервью Констанс упоминает о слухах, которые утверждают, что со Стейси стало тяжело работать, и намекает, что на самом деле Джексса выгнали из группы. Стейси заканчивает интервью, но журналистка приходит в негодование и говорит, что когда-то он был великим музыкантом, однако скоро о нём все забудут. Стейси выгоняет всех из гримёрной, чтобы разобраться с Констанс лично.

Пока он рассказывает о себе, он осознаёт, что Констанс — единственная, кто когда-либо понимал его. Стейси уже почти был готов соблазнить её, но они оба понимают, что это было бы ошибкой, и Констанс уходит.
 
Позже в гримёрную заходит Шерри и приносит бутылку скотча, которую до этого просил Стейси. Она нечаянно её роняет, и та разбивается вдребезги. Шерри пытается убрать осколки и без конца извиняется за свою неловкость. Стейси говорит, что всё в порядке. После этого они оба выходят из гримёрной, и Стейси застёгивает ширинку. Это происходит на глазах у Дрю, и он думает, что Шерри изменила ему. После выступления Дрю разрывает отношения с Шерри и уходит с работы, поскольку менеджер Стейси Джексса предложил Дрю контракт со звукозаписывающей компанией.

Шерри также увольняется. Она получает работу официантки в местном стрип-клубе, но потом становится и стриптизёршей.

К своему разочарованию Дрю узнаёт, что ему придётся сменить имидж рок-звезды, чтобы стать лидером бой-бэнда.

Стейси узнаёт, что Пол украл всю выручку с концерта в The Bourbon Room, и увольняет своего менеджера. Но вскоре Полу удаётся организовать концерт для группы Дрю. Пол звонит Деннису и лжёт, что Стейси Джексс даст ещё один концерт в баре, а все деньги они смогут забрать себе. Поскольку дела бара плохи, Деннис соглашается.

Расстроенная Шерри приходит к голливудскому знаку на холмах, куда они раньше приходили вместе с Дрю. К её удивлению, Дрю тоже там, и у них завязывается разговор. Дрю понимает, что у Шерри никогда ничего не было со Стейси Джекссом. Он признаётся ей, что теперь поёт в бой-бэнде, а Шерри говорит, что работает стриптизёршей и хочет вернуться домой в Оклахому. Дрю даёт Шерри диск с законченной песней, которую он когда-то начал писать, и она уходит.

Тем временем Стейси Джексс не может забыть Констанс и звонит в редакцию журнала. Секретарь говорит ему, что она делает репортаж на концерте Стейси Джексса в The Bourbon Room, и Стейси направляется к бару.

Дрю находит украденные пластинки Шерри в магазине Tower Records, куда они заходили в первый вечер знакомства. Он покупает их и оставляет для Шерри в стрип-клубе.

Перед баром Патриция Уитмор организовала акцию протеста; протестующие спорят с фанатами Стейси Джексса под предводительством Лонни. Тут появляется Стейси, замечает Патрицию и называет её Пэтти, явно узнав её. После этого Лонни тоже воспоминает её на фото Стейси в окружении групи, которое он видел в буклете одной из старых пластинок Арсенала, и демонстрирует его перед телевизионной камерой.

Стейси находит в толпе Констанс и целует её, а телохранители Стейси возвращают Деннису украденные деньги.

Дрю со своей группой Зи Гаайзз начинает выступать, но зрители-рокеры недовольны музыкой и забрасывают группу мусором. Увидев в толпе Шерри, Дрю спускается к ней со сцены, и они мирятся. Дрю разрывает контракт с Полом. Шерри поднимается на сцену и начинает петь песню, которую написал Дрю. В итоге он присоединяется к Шерри вместе со своей старой группой, Вулфганг Фон Кольт. Песню слышит Стейси Джексс, и она ему очень нравится.

Стейси Джексс возвращается в Арсенал, и восемь месяцев спустя на стадионе Доджер-стэдиум группа даёт концерт вместе с Дрю и Шерри, которая присоединилась к группе Дрю. На концерте также присутствуют Деннис, Лонни, Джастис, беременная Констанс и Патриция, которая вернулась к своему рок-образу.

В ролях 
Главные персонажи
 Том Круз — Стейси Джексс
 Джулианна Хаф — Шерри Кристиан
 Диего Гонсалес Бонета — Дрю Боли
 Рассел Бренд — Лонни Барнетт
 Алек Болдуин — Деннис Дюпри
 Брайан Крэнстон — мэр Майк Уитмор
 Кэтрин Зета-Джонс — Патриция Уитмор
 Мэри Джей Блайдж — Джастис Чарлир
 Пол Джаматти — Пол Гилл
 Малин Акерман — Констанс Сак
Персонажи второго плана
 Уилл Форте — Митч Майли
 Кевин Нэш и Джефф Чейз — телохранители Стейси Джексса 
 Ти Джей Миллер — секретарь в журнале Rolling Stone
 Энн Флетчер — мать из группы протестующих
 Аня Гарнис — Дестини
 Джош Рэндалл, Джон Маунтфорд и Элгин Кос Апонте — Донни, Джоуи Зи и Кеви — Зи Гаайзз
 Селина Бич — секретарь мэра Уитмора
Эпизодические роли знаменитостей
 Константин Марулис (исполнил роль Дрю в бродвейском мюзикле) — представитель компании Capitol Records во время песни «Any Way You Want It»
 Кевин Кронин из группы REO Speedwagon
 Себастьян Бах из группы Skid Row
 Дебора «Дебби» Гибсон
 Нуно Беттанкур
 Джоэл Хекстра из группы Night Ranger (соавтор песни «Sister Christian»; играл на гитаре в мюзикле)
 Porcelain Black
 Элай Рот — Стефано, режиссёр видеоклипа группы Зи Гаайзз
 Кидус Хенок

Музыка

Музыкальные номера 
 «Paradise City» (начальные титры) — Стейси Джексс
 «Sister Christian/Just Like Paradise/Nothin' but a Good Time» — Шерри, Дрю, Лонни, Деннис
 «Juke Box Hero/I Love Rock 'n' Roll» — Дрю, Шерри, Лонни, Деннис
 «Hit Me with Your Best Shot» — Патриция
 «Waiting for a Girl (Boy) Like You» — Дрю, Шерри
 «More Than Words/Heaven» — Шерри, Дрю
 «Wanted Dead or Alive» — Стейси Джексс, Шерри
 «I Want to Know What Love Is» — Стейси Джексс, Констанс Сак
 «I Wanna Rock» — Дрю и его группа Вулфганг Фон Кольт
 «Pour Some Sugar on Me» — Стейси Джексс
 «Harden My Heart» — Шерри, Джастис, Стейси Джексс
 «Shadows of the Night/Harden My Heart» — Джастис, Шерри
 «Here I Go Again» — Дрю, Пол, Шерри, Джастис, Стейси Джексс
 «Can’t Fight This Feeling» — Лонни, Деннис
 «Any Way You Want It» — Джастис, Шерри, Пол, Дрю
 «Undercover Lover» — Дрю, Зи Гаайзз, Шерри
 «Every Rose Has Its Thorn» — Шерри, Дрю, Стейси Джексс, Джастис
 «Rock You Like a Hurricane» (расширенная версия) — Шерри, Стейси Джексс
 «We Built This City/We’re Not Gonna Take It» — Лонни, Патриция
 «Don’t Stop Believin’» — Шерии, Дрю, Стейси Джексс, Деннис, Лонни, Джастис, Патриция
 «Paradise City» (финальные титры) — Стейси Джексс
 «Rock You Like a Hurricane» (финальные титры) — Шерри, Стейси Джексс
Следующие песни прозвучали в фильме в оригинале и не входят в официальный саундтрек:
 «I Remember You» — Skid Row

 «Everybody Wants Some!!» — Van Halen
 «Rock of Ages» — Def Leppard
 «Bringin' on the Heartbreak» — Def Leppard
 «Talk Dirty to Me» — Poison
 «No One Like You» — Scorpions
 «Cum on Feel the Noize» — Slade в перепевке Quiet Riot
 «Cherry Pie» — Warrant (расширенная версия)
 «Oh Sherrie» — Steve Perry

Саундтрек 
Саундтрек был выпущен 5 июня 2012 года. Он дебютировал на 15-й строчке хит-парада Billboard 200 и за третью неделю добрался до пятого места. Также он дебютировал на 1-м месте чарта Top Soundtracks. В США было продано 267,000 копий диска, и он стал вторым самым продаваемым саундтреком года. К маю 2013 года было продано 320,000 копий.
 Tom Cruise — «Paradise City» (3:43) — оригинал Guns N' Roses — «Paradise City»
 Julianne Hough, Diego Boneta, Russell Brand & Alec Baldwin — «Sister Christian / Just Like Paradise / Nothin' But a Good Time» (5:42) — оригинал Night Ranger — «Sister Christian» / David Lee Roth — «Just Like Paradise» / Poison — «Nothin' But a Good Time»
 Diego Boneta, Alec Baldwin, Russell Brand & Julianne Hough — «Juke Box Hero / I Love Rock 'N' Roll» (2:23) — оригинал Foreigner — «Juke Box Hero» / The Arrows — «I Love Rock 'N' Roll»
 Catherine Zeta-Jones — «Hit Me With Your Best Shot» (2:28) — оригинал Pat Benatar — «Hit Me With Your Best Shot»
 Diego Boneta & Julianne Hough — «Waiting for a Girl Like You» (3:25) — оригинал Foreigner — «Waiting for a Girl Like You»
 Julianne Hough & Diego Boneta — «More Than Words / Heaven» (3:08) — оригинал Extreme — «More Than Words» / Warrant — «Heaven»
 Tom Cruise & Julianne Hough — «Wanted Dead or Alive» (4:20) — оригинал Bon Jovi — «Wanted Dead Or Alive»
 Tom Cruise & Malin Akerman — «I Want to Know What Love Is» (3:32) — оригинал Foreigner — «I Want To Know What Love Is»
 Diego Boneta — «I Wanna Rock» (2:26) — оригинал Twisted Sister — «I Wanna Rock»
 Tom Cruise — «Pour Some Sugar On Me» (4:29) — оригинал Def Leppard — «Pour Some Sugar On Me»
 Julianne Hough & Mary J. Blige — «Harden My Heart» (2:40) — оригинал Quarterflash — «Harden My Heart»
 Mary J. Blige & Julianne Hough — «Shadows of the Night / Harden My Heart» (1:58) — оригинал Pat Benatar — «Shadows of the Night» / Quarterflash — «Harden My Heart»
 Diego Boneta, Paul Giamatti, Julianne Hough, Mary J. Blige & Tom Cruise — «Here I Go Again» (3:07) — оригинал Whitesnake — «Here I Go Again»
 Russell Brand & Alec Baldwin — «Can’t Fight This Feeling» (3:05) — оригинал REO Speedwagon — «Can’t Fight This Feeling»
 Mary J. Blige, Constantine Maroulis & Julianne Hough — «Any Way You Want It» (2:32) — оригинал Journey — «Any Way You Want It»
 Diego Boneta — «Undercover Love» (3:06)
 Julianne Hough, Diego Boneta, Tom Cruise & Mary J. Blige — «Every Rose Has It’s Thorn» (2:57) — оригинал Poison — «Every Rose Has It’s Thorn»
 Julianne Hough & Tom Cruise — «Rock You Like A Hurricane» (4:07) — оригинал Scorpions — «Rock You Like A Hurricane»
 Russell Brand & Catherine Zeta-Jones — «We Built This City / We’re Not Gonna Take It» (2:18) — оригинал Starship — «We Built This City» / Twisted Sister — «We’re Not Gonna Take It»
 Julianne Hough, Diego Boneta, Tom Cruise, Alec Baldwin, Russell Brand & Mary J. Blige — «Don’t Stop Believin'» (4:10) — оригинал Journey — «Don’t Stop Believin'»

Оценка 
Фильм получил довольно средние оценки, от смешанных до негативных; так, согласно сайту Rotten Tomatoes, рейтинг фильма составляет 42 % на основе 228 рецензий. Вывод критиков гласит, что излишняя глупость почти компенсирует полную нелогичность фильма, однако он уж слишком пресный и затянутый, чтобы оправдать своё появление на большом экране.

Тем не менее большинство критиков высоко оценило игру Тома Круза в роли Стейси Джексса. Например, критик Питер Трэверс из журнала Rolling Stone написал: «Рок на века довольно хороший фильм, несмотря на ужасный сценарий, слабых главных персонажей и ужасные парики, в основном благодаря выдуманному глэм-рокеру Стейси Джекссу в исполнении Тома Круза».

Сборы 
За первый уикенд в кинотеатрах фильм собрал $14 437 269 и оказался на третьем месте после лидеров прошлой недели — Мадагаскара 3 и Прометея. Кассовые сборы фильма были несколько больше, чем у другой новинки, Папа-досвидос.

Тем не менее в итоге фильм провалился в прокате, собрав $38 518 613 в США и $20 900 000 по всему миру, что вместе составило $59,418,613. Таким образом, фильм не смог окупить свой бюджет в $75 миллионов.

Издание на цифровых носителях 
Фильм вышел на DVD и Blu-ray 9 октября 2012 года. Расширенная версия доступна на Blu-ray диске, однако существует двухдисковое DVD издание с расширенной версией продолжительностью 2 часа 16 минут.

Расширенная версия включает в себя 13 дополнительных минут фильма, в которые входит номер с песней «Rock You Like a Hurricane», вырезанный из театральной версии, ещё больше пикантного юмора от Рассела Бренда и несколько дополнительных куплетов в песне «Waiting for a Girl (Boy) Like You».

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы о рок-музыке
Фильмы США 2012 года
Фильмы New Line Cinema
Фильмы Warner Bros.
Фильмы ЛГБТ-тематики США